Труш — українське прізвище.

Відомі носії 
 Труш Володимир Васильович (1977—2015) — викладач Львівського університету, загинув у АТО.
 Труш Володимир Євдокимович — професор.
 Труш Володимир Любомирович (1980) — український громадсько-політичний діяч, підприємець.
 Труш Дмитро Володимирович (1973) — російський гімнаст.
 Труш Іван Іванович — український живописець-імпресіоніст.
Труш Аріадна Михайлівна — дружина Івана Труша
 Труш Ігор Михайлович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Труш Роман Іванович — спортсмен, тренер (стрільба з лука, хокей на льоду)
 Труш Мирон Іванович — спортсмен, тренер (стрільба з лука, чемпіон світу 1937 року; хокей на льоду).

Примітки 

Українські прізвища